Фридерика од Бранденбург-Швета (Швет, 18. децембар 1736- Штутгарт, 9. март 1798) је била супруга Фридриха II Еугена. Била је кћерка Фридриха Вилхелма, маркгрофа од Бранденбург-Швета и Софије Доротеје од Пруске.

Породично стабло 

Рођени 1736.
Умрли 1798.
Династија Хоенцолерн